Тім Джекмен (,  14 листопада 1981, Майнот) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1999 року.

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 38-м загальним номером командою «Колумбус Блю-Джекетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Колумбус Блю-Джекетс», «Фінікс Койотс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Калгарі Флеймс» та «Анагайм Дакс».

Загалом провів 492 матчі в НХЛ, включаючи 9 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Колумбус Блю-Джекетс»
Спортсмени з Міннесоти
Спортсмени з Північної Дакоти